15 est un nombre.

Calendrier 
 15, année du calendrier julien
 -15, année du calendrier julien

Arts 
 15 (aussi appelé 15: The Movie) est le titre d'un film singapourien réalisé par Royston Tan et sorti en 2003.
 Le jeu du 15 est un jeu de société traditionnel.

Secours 
 15 ou Centre 15 pour le SAMU en France

Voir aussi 
 Quinze, quartier de Strasbourg
 
 Rugby à XV
 

Homonymie de nombre